Lier se poate referi la:

 Lier, Belgia
 Lier, Norvegia
 De Lier, Olanda
 Li Er, cunoscut și ca Laozi, un filosof chinez

Vezi și
 Leer (dezambiguizare)
 Leer, Michigan, un cătun din Long Rapids Township, Michigan, SUA, denumit după localitatea Lier, Norvegia